Por Summerville pode estar à procura de:
 Summerville (Carolina do Sul)
 Summerville (Geórgia)
 Summerville (Oregon)
 Summerville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos